Wiesław Kowalski (ur. 1945) – polski działacz kulturalny, publicysta, fotograf, autor 20 książek
 Wiesław Kowalski (ur. 1947) – polski inżynier, poseł na Sejm
 Wiesław Kowalski, prof. dr hab. – Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI